Camila – meksykańska telenowela
 Camila – album muzyczny Camili Cabello